

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899 

 890